De manière générale, le mot chargeur désigne quelqu'un ou quelque chose dont le rôle est de charger. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :

 dans le domaine du transport, un chargeur désigne le propriétaire de la cargaison ;
 en génie civil et dans les opérations portuaires, un chargeur est un engin sur pneus ou sur chenilles utilisé pour déplacer des matériaux ;
 en électricité, un chargeur est un appareil permettant de recharger des batteries ou des accumulateurs ;
 en informatique :
 chargeur d'amorçage,
 un chargeur (de l'anglais loader) est une partie du système d'exploitation permettant de charger une bibliothèque partagée ;
 en armement, le magasin (de l'anglais magazine) d'une arme (parfois appelé chargeur) ;
 Chargeur est un village de la commune de Dalaba en Guinée.